Иван Тённес Эдвард Аминофф (; 8 мая 1868, Стокгольм, Швеция — 4 апреля 1928, Евле, Швеция) — шведский писатель, один из основоположников шведского детектива.

Принадлежал к имевшему русские корни дворянскому роду Аминофф, который в начале XVII века перешёл на службу к шведскому королю. Его отцом был морской капитан Иван Фредрик Аминофф (ум. 1905), матерью — Анна Констанция Хуммель (р. 1843). Служил в Карлскрунском гренадерском полку в чине подполковника. Большинство своих произведений публиковал под псевдонимом Радша (Radscha), но иногда использовал псевдоним Vox.

В 1906 г. Иван Аминофф написал роман «Норвежско-русская война» (Kriget Norge-Ryssland), который стал своеобразным предостережением норвежцам, разорвавшим шведско-норвежскую унию.

Был дважды женат: первым браком (1892) на Ханне Софии Экстрём, вторым (1898) — на Ольге Эльвире Валлерстедт (р. 1875).

Произведения 
 I turban och chechia, 1899
 Tuareger m. fl. berättelser från franska kolonierna i Afrika, 1900
 En hjältesaga: romantiserad skildring ur Magnus Stenbocks lif, 1902
 Humoresker från Kråkholmen, 1902
 När krigsguden talar. För hem och härd. Romantiserad skildring af vårt kommande krig, 1903
 Kriget Japan-Ryssland, 2 vol., 1903—1905
 Söner af ett folk som blödt. Romantiserad skildring från Finlands frihetskamp i början af 20:e seklet, 1906
 Kriget Norge-Ryssland. Följder af olycksåret 1905, 2 vol., 1906—1907
 För familjens ära, 2 vol., 1907
 Tåget öfver Bält. Skildringar och äfventyr från Karl X Gustafs sista krigsår, 1908
 S:t Petersburg, 1909
 Luftens herrar, 1911
 Invasionen (Det eröfrade landet), 1912
 Lurendrejarne, 1912
 Strödda anteckningar ur Kungl. Skaraborgs regementes historia, 1913
 Gools äventyr. En skildring från skräcködlornas tid, 1914
 Ryttarbragden vid Liège, 2 vol., 1914
 Spionen från Vogeserna, 2 vol., 1914
 Kosackernas flykt. Nederlaget vid de Masuriska träsken, 2 vol., 1914
 Zuaverna komma, 2 vol., 1914
 Rövarligan från Louvain, 2 vol., 1914
 Kapitulationen av Antwerpen, 2 vol., 1914
 Amazonen i Warschau, 2 vol., 1915
 Underjordens legioner, 2 vol., 1915
 Havens kapare, 2 vol., 1915
 Landstormsmännen från Lyck, 2 vol., 1915
 Pollys soldat. En engelsmans upplevelser, 2 vol., 1915
 Przemysls belägring, 2 vol., 1915
 Spionernas mästare, 2 vol., 1915
 U. 39. En tysk undervattensbåts äventyr under krigsåret 1915, 2 vol., 1915
 Condottieri. Italienska legoknektar, 2 vol., 1915
 Skottet om natten, 1915
 Svarta handens besegrare, 1915
 Akt.-bol. Larsén & C:os små biinkomster, 1916
 Juvelerareaffären, 1916
 Siffran som försvann, 1916
 Skymten av en hand, 1916
 Svek som hämnar sig. Roman ur guldgrävare- och nybyggarelivet, 2 vol., 1916
 Den barmhärtige samariten, 1917
 De ljusskygge, 1917
 Nödropet, 1917
 De oförvägna. Äventyrsberättelse från fronterna, 1918
 Levande begravda, 1918
 Den förste svensken. En äventyrsberättelse från tertiärperioden, 1922
 Gabu grottmänniskan. En äventyrsskildring från istiden, 1923
 Kampen om Amon. Roman från Tut-anch-Amons och hans företrädares tid, 1924
 Too-Wi-skatten. Berättelse för pojkar, 1926
 Myteriet på Capella. En berättelse från sjön, 1926
 Bland algeriska sjörövare och ökenpirater, 1927
 Pärlöns hemlighet. En äventyrshistoria från Söderhavet, 1928.

Источники 
 Nordisk familjebok. — Stockholm, 1904—1926.
 Sveriges ridderskaps och adels kalender (1923). — 1922.

Персоналии по алфавиту
Писатели XIX века
Писатели XX века
Авторы детективной прозы